«Современная история: Королева пчёл» (другие названия: «Супружеская постель», «Пчелиная матка») — художественный фильм режиссёра Марко Феррери. Приз МКФ (Канны) за лучшую женскую роль Марине Влади.

Сюжет 
Супружеская жизнь молодожёнов начинается счастливо, между ними есть согласие, они хотят завести детей. Но чем дальше, тем больше проявляются изменения в их здоровье: мужу становится всё хуже, а жена только хорошеет. А когда она уже ждёт ребёнка, муж настолько болен, что не встаёт с постели…

В ролях 
 Уго Тоньяцци — Альфонсо
 Марина Влади — Реджина
 Риккардо Феллини — Риккардо
 Уолтер Гиллер
 Линда Сини

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Марко Феррери
 Продюсеры: Энрико Хросицки и Альфонсо Сансоне
 Сюжет: Гоффредо Паризе
 Сценаристы: Рафаэль Аскона, Марко Феррери, Диего Фаббри, Паскуале Феста Кампаниле, Массимо Франчоза
 Композитор: Тео Узуэлли
 Оператор: Эннио Гуарньери

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о Риме
Фильмы Италии 1963 года